Кирьят-Йеарим (, "Город лесов", ранее Кирьят Тельз-Стоун) — религиозный местный совет в Иерусалимском округе Израиля, его площадь составляет 495 дунамов.

Расположен к западу от Абу-Гош и к востоку от Неве-Илан, в районе древнего места, упомянутого в Библии, от которого и получил свое название. 

В Кирьят-Йеарим действует йешива.

Этимология 
Поселение Кирьят- Йеарим названо в честь библейского города Кириаф-Иарим.

В Библии 
Библейский город Кириаф- Иарим упомянут в Библии много раз, например, во время вступления израильтян в Ханаан (Нав. 9:17), в связи с принадлежностью колену Иудину и расположением на западной границе Вениаминова удела (Нав. 18:14), в связи с расположением в его окрестностях

«стана Данова» (Суд. 18:12), в связи с хранением Ковчега Завета 

во время Самуила ( 1Цар. 7:1) и последующем перемещении Ковчега  в Иерусалим (2Цар. 6:2; 1Пар. 13:5, 6; 2Пар. 1:4).

История 
В 1948 году  земля, на которой расположен современный Кирьят-Йеарим,  была куплена бизнесменом Менаше Элиссаром, которого привлекло это место как местонахождение библейского Кириаф-Иарима. Бизнесмен задумал создать город- сад по проекту архитектора Рихарда Кауфмана, но воплощению проекта помешало сначала Арабское восстание 1936-39 годов, потом Вторая мировая война.  Современное религиозное поселение было создано лишь в 1975 году  группой студентов и преподавателей из американской йешивы во главе с основателем и председателем йешивы  еврейским филантропом Ирвингом Стоуном. Несмотря на официальное название «Кирьят- Йеарим», поселение было широко известно как Тельз-Стоун, в честь литовского города Тельз и основателя и председателя йешивы  И. Стоуна, который помогал финансировать раннее развитие общины.

В районе местного совета Кирьят-Йеарим находится памятник Давиду Маркусу, также известному как Микки Стоун, Стоун - Маркус, который был первым генералом АОИ.

В 1992 году Кирьят- Йеарим был объявлен местным советом.

География 
Кирьят-Йеарим расположен ~ в 10 км к западу от Иерусалима, на северо-востоке находится арабский город Абу-Гош. Кирьят-Йеарим находится на высоте от 661,8 до 749,5 метров над уровнем моря.

Население 

Естественный прирост населения — 7,3%.

Средняя зарплата на 2007 год — 4 607 шекелей. Индекс социально- экономического развития (2017 год)  2 из 10.

Примечания